Rapture – piąty album studyjny fińskiej grupy black metalowej Impaled Nazarene.
W 2007 roku została wydana reedycja albumu z dodatkowymi utworami.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1998